A Bigyó felügyelő (eredeti cím: Gadget and the Gadgetinis, szó szerint: Bigyó és a Bigyókák) kanadai–francia televíziós rajzfilmsorozat, amely a Gógyi felügyelő című rajzfilmsorozat spin-offja. Kanadában 2001 és 2003 között a YTV vetítette. Magyarországon 2003-tól 2004-ig az RTL Klub sugározta, 2004 nyarától 2007-ig pedig a Jetix adta, 2010-ben a Viasat 3 8 részt megismételt.

Cselekmény

Szereplők 

További magyar hangok (1. évadban): Grúber Zita
További magyar hangok (2. évadban): Szokol Péter

Epizódok

Források

További információk 
 

2001-ben bemutatott televíziós sorozatok
Spinoff
2003-ban befejezett televíziós sorozatok
Bigyó felügyelő